Osoby noszące nazwisko Myftari
 Bahri Myftari (1944–2016) – albański pisarz
 Sejfulla Myftari (ur. 1942) – albański aktor